Джа Джедже () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джа Джедже, Брис (род. 1990) — ивуарийский футболист, крайний защитник.
 Джа Джедже, Франк (род. 1986) — французский и ивуарийский футболист, нападающий.